Olomina es el nombre común o vernáculo con el que en Costa Rica y Honduras llaman a los peces de agua dulce de pequeño tamaño, como son:

 Familia Poeciliidae:
 Alfaro cultratus
 Brachyrhaphis holdridgei
 Brachyrhaphis olomina
 Brachyrhaphis parismina
 Brachyrhaphis rhabdophora
 Brachyrhaphis roseni
 Brachyrhaphis terrabensis
 Gambusia nicaraguensis
 Phallichthys amates
 Phallichthys quadripunctatus
 Phallichthys tico
 Poecilia gillii
 Poecilia mexicana
 Poeciliopsis elongata
 Poeciliopsis paucimaculata
 Poeciliopsis retropinna
 Poeciliopsis turrubarensis
 Priapichthys annectens
 Priapichthys panamensis
 Xenophallus umbratilis

 Familia Rivulidae:
 Cynodonichthys fuscolineatus
 Cynodonichthys glaucus
 Cynodonichthys hildebrandi
 Cynodonichthys isthmensis
 Cynodonichthys siegfriedi
 Cynodonichthys uroflammeus

Referencias 

Nombres vernáculos de peces